

Geografia 
 Ghiacciaio Miers – piccolo ghiacciaio della Dipendenza di Ross, nell'Antartide
 Miers – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Elda Miers – ex cestista paraguaiana
 John Miers – botanico e ingegnere inglese
 Marcos Miers – calciatore paraguaiano